Seseli dubium är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Schkuhr. Seseli dubium ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
dubium